Монкальм () — фамилия и топоним.
 Монкальм, Луи-Жозеф де (1712—1759) — французский военный деятель, командующий французскими войсками в Северной Америке во время Семилетней войны.
 Мост Монкальм — небольшой, но изящный мост в г. Гатино (Квебек).
 Броненосные крейсера типа «Монкальм» — тип крейсеров французского флота конца XIX века. Являлись развитием крейсеров типа «Дюпле».
 «Монкальм» — один из лёгких крейсеров французского флота времён Второй мировой войны.